Plaats in Indonesië
 Kendalsari (Kemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kendalsari (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kendalsari (Sumobito), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java